Grêmio Bela Vista Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Rio Claro, São Paulo.. Atualmente disputa a Taça Paulista. Fundada no ano de 1965, a equipe se profissionalizou em 2017 para disputar a Taça Paulista de 2017.

Gremio Bela Vista
Gremio Bela Vista
Fundações em São Paulo em 1965